Ca' Nove ima više značenja:
 Ca' Nove, Firenze
 Ca' Nove, Venezia